Segment kan avse:

 Segment (lingvistik) – ett begrepp som används inom fonetiken
 Segment (biologi) –  en tydligt avskild del av en kropp
 Marknadssegment – en särskiljbar del av marknaden
 Marknadssegmentering – en nyckelterm inom marknadsföringsvetenskapen som betecknar konsten att dela upp marknaden i mindre delar
 Segment (datorterm) – en beteckning på en särskild del av en dators arbetsminne
 Segment (geometri) – en avskuren del av något större